Carters ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carters (Georgia)
 Carters (Mississippi)
 Carters Grove (Georgia)
 Carters Hill (Alabama)
 Carters Mill (Virginia)

Siehe auch:
 The Carters, US-amerikanisches R&B-/Hip-Hop-Duo
 Carter